Mendrisio (gemeente), een gemeente in het kanton Ticino.
 Mendrisio (district), het district waarin deze gemeente ligt.